Снежеть:

 Снежеть — река в Брянской области.
 Снежеть — село в Белгородской области.
 «Снежеть» — торговая марка магнитофонов Брянского электромеханического завода (СССР).

См. также 
 Снежедь — река